«Разбудите Леночку!» — немой советский художественный фильм режиссёра Антонины Кудрявцевой — Комедия в трёх частях, по сценарию Николая Олейникова и Евгения Шварца. Производство Ленинградского Кино-Комбината «Ленфильм». Съёмки велись в Ялте.

Сюжет 

История о маленькой школьнице, которая вечно опаздывала на уроки, и её друзьях, придумавших оригинальный способ перевоспитать прогульщицу.

Съёмочная группа 
 Сценарий писали: Николай Олейников, Евгений Шварц
 Режиссёр — Антонина Кудрявцева
 Оператор — Георгий Филатов
 Художник — Евгения Словцова

В ролях 
 Янина Жеймо — Леночка
 Сергей Герасимов

«Леночка и виноград» — в 1936 году было снято продолжение истории про Леночку, — звуковой фильм.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы СССР 1934 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Фильмы Антонины Кудрявцевой
Фильмы студии «Ленфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1934 года
Фильмы о школе